De Angolese vliegenvanger (Batis minulla) is een zangvogel uit de familie Platysteiridae (lelvliegenvangers).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor van zuidoostelijk Gabon tot westelijk Angola, Cabinda en Congo-Kinshasa.

Externe link
Avibase

Platysteiridae
Dier uit het Afrotropisch gebied
IUCN-status niet bedreigd